Boudicca, een Keltische koningin
Boadicea (hop), een hopvariëteit
Boadicea (geslacht), een geslacht van nachtvlinders
Boadicea (1928), Britse historische film
Boadicea (nummer), een nummer van Enya, uitgebracht op haar album Enya
HMS Boadicea, verschillende schepen van de Koninklijke Marine